

Geografi

Etiopien 

 Addis Abeba Bole International Airport – en flygplats i Addis Abeba, Etiopien

Ghana 

 Bole (distrikt), Norra regionen, 
Bole, Ghana – huvudstaden i ovannämnda distrikt

Kina 

 Bole Shi, härad, Xinjiang, 
 Bole (socken i Kina), Yunnan, 
 Börtala (Bole) – en småstad i Xinjiang som lyder under den mongoliska autonoma prefekturen Bortala.

Schweiz 

 Bôle, ort, Neuchâtel,

Storbritannien 

 Bole, Nottinghamshire, ort i England,  

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar